

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Gwiździny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Godkowo 
 Gwiździny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nowomiejskim, w gminie Nowe Miasto Lubawskie